Lutgarda de Sajonia (Magdeburgo, 932 - Maguncia, 18 de noviembre de 953) fue una miembro de la dinastía sajona, y duquesa consorte de Lotaringia desde 947 hasta su muerte por su matrimonio con el duque Conrado el Rojo. Ella y Conrado se convertirían en los progenitores de la dinastía salia.

Vida 
Lutgarda fue la segunda hija del rey Otón I de Alemania de su primer matrimonio con Edith de Inglaterra, media-hermana del rey Athelstan. Para fortalecer los vínculos con la dinastía salia, el rey Otón casó a Lutgarda en 947 con Conrado el Rojo, a quien había nombrado duque de Lotaringia tres años antes. El matrimonio no fue feliz. Alrededor de 950, Lutgarda dio a luz a su único hijo, Otón de Worms. Su marido acompañó al rey en su campaña italiana en 951; sin embargo, se peleó con Otón por los acuerdos hechos con el rey Berengario II de Italia.

Lutgarda falleció en Maguncia el 18 de noviembre de 953, donde Conrado el Rojo se había unido la rebelión del hermano mayor de su esposa, el duque Liudolfo de Suabia, y del arzobispo Frederick. Fue enterrada en la abadía de San Albano en Maguncia. Al año siguiente, Conrado finalmente se rindió a la autoridad del rey Otón y permaneció leal a él hasta su muerte en la batalla de Lechfeld de 955. El hermano de Lutgarda, Liudolfo, murió dos años después durante una campaña en Italia.

Tras la muerte del emperador Otón I en 973, el imperio pasó a su hijo, Otón II, con su segunda esposa, Adelaida de Italia. A su vez, al hijo de Liudolfo, Otón, se le concedió el ducado de Suabia, mientras que el hijo de Lutgarda, Otón de Worms, se convirtió en duque de Carintia en 978. Después de la muerte del emperador Otón III en 1002, Otón de Worms también apareció como candidato en las elecciones reales pero renunció a su candidatura a favor del duque Enrique IV de Baviera, nieto del hermano del emperador Otón I, el duque Enrique I de Baviera. Después de que la muerte del emperador Enrique, el bisnieto de Lutgarda, Conrado II, fue elegido rey de los romanos, el primero de la dinastía salia.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 

 
 

Alemanas del siglo X
Princesas de Alemania
Dinastía salia
Dinastía sajona
Duquesas consortes del siglo X